Stingaree est le titre de plusieurs films :

 Stingaree, un film américain réalisé par James W. Horne, sorti en 1915.
 Stingaree, un film américain réalisé par William A. Wellman, sorti en 1934.